El nombre de Francisco de Reynoso puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Francisco de Reynoso y Baeza (1534-1601). Religioso español que llegó a ser obispo de Córdoba, abad de Husillos y camarero mayor y secretario del papa Pío V.
 Francisco de Reynoso y Mateo (nacido en 1856). Diplomático español y embajador de España en Roma.